El término Centro hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Definición
Punto interior que equidista, aproximadamente, del perímetro de una figura.

Matemática
 Centro (geometría)
 Centro (álgebra) (varias definiciones) 
 Baricentro

Física
 Centro de gravedad

Biología
 Centro nervioso
 Centro óptico

Pedagogía
 Centros de interés (método pedagógico)

Lugares y divisiones administrativas 
En Argentina:
 Región Centro.
 Microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
 Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
 Barrio Centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

 En Bolivia
 Centro, macrodistrito de la ciudad de La Paz.

 En Brasil:
 Centro, un barrio del distrito de Sede, en el municipio de Santa María, en el estado brasileño de Río Grande del Sur.
 Centro (Belo Horizonte)

 En Camerún:
 Centro, una de las diez regiones de la República de Camerún, cuya capital es la ciudad de Yaundé.

 En Chile:
 Sector centro de Santiago, zona de la capital que coincide con la comuna de Santiago.
 Centro, sector de la ciudad de Temuco.

 En Colombia:
 Centro: Lugar de Fundación de una Localidad. Generalmente donde se encuentra las oficinas administrativas municipal.
 Centrosur, subregión del departamento de Caldas.
 Subcentro, subregión del departamento del Huila.

 En España: 
Centro, barrio de la ciudad de Albacete.
Getafe Centro, barrio de la ciudad de Getafe.
Centro, distrito de la ciudad de Madrid.
Distrito Centro 

 En Francia
 La región de Centro-Valle de Loira (Centre-Val de Loire, en francés).

 En Haití: 
 Centro, un departamento de Haití.

 En México:
 Centro Histórico de la Ciudad de México.
 Región Centro (Estado de Guerrero)
 Centro, municipio de Tabasco.

 En Portugal, Región Centro del país.

 En Uruguay, el Centro, barrio de la ciudad de Montevideo.

Otros 
 Centro histórico: Centro de una ciudad
 Centro de convenciones (como lugar de reunión)

Política
 Centro político: tendencia o agrupación política cuya ideología es intermedia entre la derecha y la izquierda.

Vestimenta
 En Cuba: terno de pantalón, camisa y chaleco. Asiento, pieza de tela.
 En Honduras y México: chaleco

Comercio
 Centro comercial

Deporte
 Centro: parte del tablero en el ajedrez
 Centro: posición del rugby
 Center (fútbol americano): Centro, posición del fútbol americano

Cine
 Centro: película documental de Alemania, Argentina y España de 2012.

Enlaces externos